Ernst Bruhn er navnet på flere personer:

 Ernst Bruhn (general) (1787-1868) – dansk officer (Ernst Poul Bruhn)
 Ernst Bruhn (billedhugger) (1827-1864) – dansk officer og billedhugger (Ernst Adam Bruhn), søn af den foregående